Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Ursula :
 le  est un destroyer de classe R lancé en 1917 et vendu en 1929 ;
 le  est un sous-marin de classe U lancé en 1940 et transféré à l'URSS en 1944 sous le nom de V-4 ; 
 le  est un sous-marin de classe Victoria lancé en 1991 et transféré au Canada en 1998 sous le nom de Corner Brook.

Ursula